

События 
 Греция — заключён антимакедонский союз между Афинами (Хремонид) и Спартой (Арей I) при поддержке Египта (Птолемей II Филадельф), вскоре переросший в Хремонидову войну (другие возможные даты — 269 и 267 годы до н. э.)
 Римская республика:
 Консулы Публий Семпроний Соф (плебей) и Аппий Клавдий Русс (патриций).
 Основаны колонии Беневентум и Ариминум.
 В Риме открылся монетный двор, впервые начавший чеканку серебряных денариев.
 Империя Маурьев — трон занимает Ашока (возможно также 273 или 265 год до н. э.)
 Китай — войска царства Цинь вторглись в царство Вэй, захватив Хуай-Ди.

Родились 
 Марк Клавдий Марцелл, римский консул и полководец (приблизительная дата).

Скончались 
 Стратон из Лампсака — древнегреческий философ и естествоиспытатель (возможно также 270 или 269 год до н. э.)

См. также

Примечания